Иван Завьялов:
 Завьялов, Иван Александрович (1880—1938) — русский советский учёный-медик.
 Завьялов, Иван Григорьевич (1907—1999) — советский военачальник, генерал-полковник.